La Karaliaus Mindaugo taurė 2022-2023, o Citadele Karaliaus Mindaugo taurė per ragioni di sponsorizzazione, è la 18ª Coppa di Lituania di pallacanestro maschile (l'8ª con il nome di Karaliaus Mindaugo taurė).

Partite

Turni eliminatori

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno

|}

Fase finale

Tabellone

Finale

Voci correlate
Lietuvos krepšinio lyga 2022-2023

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2022
Pallacanestro nel 2023
Coppa di Lituania di pallacanestro maschile